O LDView é um programa de computador de edição 3D.

Escrito por Travis Cobbs, utiliza o OpenGL para renderização por hardware e software. A sua principal função é permitir a visualização tridimensional de arquivos do LDraw (formatos *.ldr, *.mpd e *.dat) em tempo real.

Características 
 Capacidade de visualizar arquivos do LDraw em tempo real e em qualquer ângulo;
 Download automático e actualização de peças da biblioteca de peças em LDraw.org (peças oficiais e não-oficiais);
 Permite a criação de uma lista de peças em linguagem html;
 Suporta o funcionamento em tela cheia ("fullscreen");
 Funciona em modo de protecção de tela;
 Suporte à renderização (peças transparentes);
 Suporte à impressão em alta resolução;
 Permite salvar imagens do ângulo de visão em uso em formato *.bmp ou *.png;
 Suporte à rederização em formato estereoscópico, criando ilusão de profundidade numa imagem;
 Diversas opções de controle do aspecto da renderização.

Ligações externas 
 Página Oficial do projeto

Lego
Editores de imagem tridimensional